Наследная принцесса София Елизавета Мария Габриэла фон унд цу Лихтенштейн, графиня цу Ритберг, урожд. София Елизавета Мария Габриэла, герцогиня в Баварии (; род. 28 октября 1967, Мюнхен) — старшая из пяти дочерей герцога Макса Эмануила Баварского из рода Виттельсбахов и его супруги Елизаветы Кристины, графини Дуглас. Племянница нынешнего главы баварского королевского рода Виттельсбахов Франца. После вступления в брак с наследником престола княжества Лихтенштейн Алоизом София также является наследной принцессой Лихтенштейна и гражданкой  Лихтенштейна.

Биография 
София воспитывалась вместе со своими сёстрами Марией, Еленой, Елизаветой и Анной в родительском доме в баварском Вильдбад-Кройте. Является праправнучкой баварского короля Людвига III. В детстве родителями и друзьями звалась, по собственному признанию, не иначе, как София Баварская. В 1978—1980 годах училась в женской школе-интернате Englischen Fräulein (Англичаночек) в Вильдбад-Кройте, затем — в женской реальной школе-интернате замка Хоэнбург в Ленгрисе. В 1984—1988 посещала гимназию Адольф-Вебер в Мюнхене.

После получения среднего образования София продолжила обучение в Лондоне, в школе интерьера и дизайна (Inchbald School of Interior Design). Изучала также историю и англистику в католическом университете в Айхштете. В 1993 году она вышла замуж за Алоиза, наследного принца Лихтенштейнского.

В 2006 году София открыла в австрийском Фельдкирхе организацию помощи беременным женщинам («schwanger.li»), оказывающую содействие в первую очередь оказавшимся в бедственном или тяжёлом положении женщинам.

Семья 
3 июля 1993 года, в католическом соборе св. Флорина в Вадуце, София обвенчалась с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, сыном князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. В этом браке у супругов родились четверо детей:
 принц Йозеф Венцель Максимилиан Мария (род. 24.05.1995)
 принцесса Мария Каролина Елизавета Иммакулата (род. 17.10.1996)
 принц Георг Антониус Константин Мария (20.04.1999)
 принц Николаус Себастьян Александр Мария (06.12.2000).

Согласно правилам этикета, обращением к наследной принцессе Лихтенштейнской Софии является «Ваше Королевское Высочество» (I.K.H.), так как она ведёт своё происхождение от в прошлом правившего в Баварии королевского рода Виттельсбахов и, согласно протоколу, обладает более высоким рангом, нежели её супруг («Его Светлость»).

Как потомок королевского рода Стюартов, принцесса София, в случае смерти её отца Макса и дяди Франца, будет обладать правом наследовать титул королева Англии, Шотландии и Франции и рассматриваться якобитами как полноправная преемница британской короны.

Титулы, награды и гербы

Титулы 
 28 октября 1967—1973: Её Королевское Высочество, принцесса София Баварская.
 1973 — 3 июля 1993: Её Королевское Высочество, графиня София Баварская, принцесса Баварская.
 3 июля 1993 — до настоящего времени: Её Королевское Высочество, наследная принцесса Лихтенштейна, графиня цу Ритберг.

Генеалогия 

</center>

Литература 
 Frank P. van Eck: Wer ist wer. Wer tut was. Handbuch für das Fürstentum Liechtenstein. Eck Verlagsanstalt, Triesen 1995, Seiten VII—IX, Biografien der fürstlichen Familie.
 Harald Wanger: Die regierenden Fürsten von Liechtenstein. Eck Verlagsanstalt, Triesen 1995, ISBN 3-905501-22-8.
 Hausgesetz des fürstlichen Hauses Liechtenstein vom 26.Oktober 1993. In: Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Nr. 100, Ausgabe vom 6. Dezember 1993.

Княжеская семья Лихтенштейна
Принцессы Баварии